Баљковица може бити:

 Баљковица (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Баљковица (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација БиХ, БиХ